Beyond Recall ist der Titel von:

 Beyond Recall (Salzburg), eine Kunstinstallation
 einem Musikalbum von Klaus Schulze
 einem Musikalbum der Band Warhead